Valentin Vasilescu se poate referi la:

 Valentin Vasilescu (n. 1935), politician român, de profesie inginer chimist
 Valentin Vasilescu (n. 1961), politician român, de profesie pilot militar
 Valentin Vasilescu, cascador

Note